Cygnaeus ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Cygnaeus (1807–1881), finnischer Poet, Kunstkritiker und -sammler
 Uno Cygnaeus (1810–1888), finnischer leitender Landesschulinspektor
 Zacharias Cygnaeus (Bischof, 1733), lutherischer Bischof von Porvoo
 Zacharias Cygnaeus (Bischof, 1763), lutherischer Bischof von Porvoo, ab 1820 lutherischer Bischof in St. Petersburg